Скрягин — фамилия; имеет женскую форму Скрягина.
 Скрягин, Александр Михайлович (род. 1954) — советский и российский писатель, общественный деятель.
Скрягин, Георгий Сергеевич (1887—1923) — российский и советский морской лётчик, лейтенант, командующий авиацией Балтийского флота.
 Скрягин, Лев Николаевич (1930—2000) — российский моряк, переводчик, писатель-маринист, автор многочисленных журнальных и газетных публикаций.